David Cecil (1905-1981) – brytyjski arystokrata i sportowiec, 6. markiz Exeter
 David Cecil (1902-1986) – brytyjski arystokrata, pisarz i krytyk literacki

Zobacz też